Wladimir Monomach (russ. Владимир Мономах) ist der Name folgender Personen:

 Wladimir Wsewolodowitsch Monomach (1053–1125), Kiewer Großfürst

Wladimir Monomach ist der Name folgender Schiffe:

 Wladimir Monomach (1882), russischer Kreuzer, 1905 versenkt
 Wladimir Monomach, russisches U-Boot der Borei-Klasse